Кита () — город на юго-западе Мали, в области Каес.

Общая информация 
Станция на сенегальско-нигерской железной дороге. Кита лежит на восточном склоне горы Кита, известной своими наскальными рисунками. Город вырос в 1990-х годах в ходе развития здесь хлопкоперерабатывающей промышленности, однако с тех пор эта отрасль пришла в упадок. Высота города над уровнем моря — 320 м.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 8230 человек. Население коммуны Кита по данным на 2009 год составляет 48 957 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Климат

Известные уроженцы  
 Масса Макан Диабате (1938–1988) – малийский писатель и драматург.

Города-побратимы 
  Марли-ле-Руа, Франция (1984 год)

Примечания 

Города Мали
Каес (область)